KNVB beker 2011/12 (amateurs)
KNVB beker 2011/12 (mannen)
KNVB beker 2011/12 (vrouwen)